L'aire urbaine de Bordeaux est une aire urbaine française centrée sur la ville de Bordeaux dans le département de la Gironde, en France.

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Bordeaux remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

Caractéristiques 
D'après la délimitation établie par l'INSEE, l'aire urbaine de Bordeaux est composée de 255 communes zonage 2010, toutes situées dans la Gironde à l'exception de trois communes, situées dans les Landes et de Bedenac dans la Charente-Maritime. Néanmoins, les créations de Val de Virvée, Margaux-Cantenac et Porte-de-Benauge toutes composées de communes appartenant auparavant à l'aire urbaine réduisent ce nombre à 251. Ses  habitants (2011) faisaient d'elle la  urbaine de France, et avec  habitants en 2013, elle devient la  urbaine de France devant celle de Lille (partie française).

Les différentes unités urbaines qui composent l'aire urbaine 
64 des communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain, qui est ici l'unité urbaine (Unité urbaine de Bordeaux, c'est-à-dire l'agglomération) de Bordeaux, 3 de l'unité urbaine d'Andernos-les-Bains, 3 de l'unité urbaine de Baron, 2 de l'Unité urbaine de Biganos, 6 de l'unité urbaine de Bourg, 3 de l'unité urbaine de Cadillac, 6 de l'unité urbaine de Cézac, 5 de l'unité urbaine de La Lande-de-Fronsac, 3 de l'unité urbaine de Podensac, 4 de l'unité urbaine de Portets, 8 de l'unité urbaine de Saint-André-de-Cubzac, 2 de l'unité urbaine de Saint-Savin - Saint-Yzan-de-Soudiac, 2 de l'unité urbaine de Soussans.

Les autres communes, dites monopolarisées peuvent être des communes urbaines ou des communes rurales.

Évolution démographique 

Histogramme (Élaboration graphique par Wikipédia)

Tableau de la répartition 
Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Communes de l'aire urbaine 
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Bordeaux.

Articles connexes 
 Liste des aires urbaines de France
 Communes de la Gironde
 Communes des Landes
 Unité urbaine de Bordeaux

Références 

Bordeaux
Bordeaux